Warren Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Warren Commercial Historic District (Warren, Arkansas), NRHP-ID 16000433
 Warren Commercial Historic District (Warren, Illinois), NRHP-ID 95001241
 Warren Commercial Historic District (Warren, Ohio), NRHP-ID 83002063